Małgorzata Kozłowska (1955–2020) – polska urzędniczka państwowa i ekonomistka
 Małgorzata Kozłowska (ur. 1995) – polska aktorka
 Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska – polska lekarka, dietetyk, prof. dr hab.
 Małgorzata Wierusz-Kozłowska – polska lekarka, ortopeda, prof. dr hab.